Хорст-Ди́тер Хёттгес (; ) — немецкий футболист, играл на позиции защитника. Легенда «Вердера». Один из семи футболистов — обладателей полного комплекта наград чемпионатов мира (серебро в 1966, бронза в 1970 и золото в 1974 годах).

Клубная карьера 
Стал игроком «Боруссии» в 17 лет. После трёх лет в молодёжной команде попадает в основной состав, где отыграл полный сезон. Но после сезона Хётггес перешёл в бременский «Вердер», так как тренер «жеребцов» Хеннес Вайсвайлер считал, что защитнику нужно двигаться дальше, а в Мёнхенгладбахе он это делать не сможет.

В «Вердере» Хорст пользовался огромным успехом у главного тренера Вилли Мультхаупа. В первом же своём сезоне стал чемпионом ФРГ. После этого сезона его заприметил главный тренер «бундестим» Хельмут Шён, которому очень понравилась неуступчивость и небоязнь идти до конца защитника.

Хорст-Дитер Хёттгес остался верен «Вердеру» до конца карьеры. Всего за клуб он сыграл 420 матчей, забив в них 55 мячей.

После завершения карьеры Хорст играл в любительских деревенских клубах SC Oberbecksen и TSV Achim.

Карьера в сборной 
Хорст дебютировал в сборной 13 марта 1965 года в товарищеском матче против сборной Италии, который проходил в Гамбурге на стадионе «Фолькпаркштадион» и завершился со счётом 1-1.

Последний матч за сборную ФРГ провёл 22 июня 1974 года на том же стадионе в Гамбурге против сборной ГДР. Матч закончился поражением со счётом 0-1.

Достижения 
 «Вердер»
 Чемпион ФРГ: 1965
 Серебряный призёр чемпионата ФРГ: 1968

Статистика по сезонам

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах